Les fomorians sont une sous-race de Géants propres au jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description
Ce sont des géants particulièrement hideux, ayant chacun plusieurs difformités, comme une bosse, un bec-de-lièvre, des yeux mal placés...

Mode de vie

Les fomorians vivent dans des grottes ou des mines abandonnées, qu'ils décorent avec les restes à moitié dévorés de leurs victimes. Le plus fort du groupe sert de chef et les femmes et les enfants valent à peine mieux que des esclaves.
La vie fomorienne est très violente et tout se règle avec une bagarre parfois mortelle.
Les prisonniers sont torturés avant d'être mangés.

Un fomorian est d'alignement neutre Mauvais, et peut être considéré comme un barbare.

Combat

Les fomorians tentent toujours de prendre leurs adversaires par surprise, ou en traître, et ils frappent aussi fort qu'ils le peuvent, avec une massue. Ils sont très mauvais tireurs, aussi n'utilisent-ils jamais de projectiles, à la différence d'autres géants.
Les fomorians, malgré leur force, ne sont pas très courageux et fuient dès qu'ils sentent la peur monter.

Religion

Les fomorians vénèrent Karontor.

Créature de Donjons et Dragons